Лежащая обнажённая (картина Курбе) — картина Гюстава Курбе из собрания Государственного Эрмитажа.
 Лежащая обнажённая (картина Модильяни) — картина Амедео Модильяни из частной коллекции.
 Лежащая обнажённая (картина Больдини) — картина Джованни Больдини из частной коллекции, портрет Луизы Казати.